Сервен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Сервен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Див. також 
 Сервін